Met een Artikel 12-procedure of -status kunnen in Nederland diverse juridische zaken worden aangeduid, zoals:

 De artikel 12-status van een gemeente, waarbij die gemeente onder financiële curatele van de Rijksoverheid wordt gesteld
 Een procedure op basis van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, ook wel 'beklag over niet-vervolging' genoemd